Atto di violenza (Act of Violence) – film del 1948 diretto da Fred Zinnemann
Atto di violenza (Act of Violence) – film per la televisione del 1979 diretto da Paul Wendkos
Acts of Violence – film del 2018 diretto da Brett Donowho
Acts of Violence – film del 2010 diretto da Il Lim